Государственный университет телекоммуникаций (сокращенно ГУТ, также известный как ГУИКТ) () — высшее учебное заведение IV уровня аккредитации в Киеве.

Общая информация об университете 
ГУТ — ведущее многопрофильное учебное заведение в сфере связи и информатизации. Оно имеет IV уровень аккредитации, осуществляет подготовку и переподготовку специалистов с высшим образованием по широкому спектру технических и других направлений по образовательно-профессиональным программам всех уровней, проводит фундаментальные и прикладные научные исследования, имеет развитую инфраструктуру научных и учебно-научных подразделений и учреждений, высокий уровень кадрового и материально-технического обеспечения.

Расширяется международное сотрудничество с зарубежными ВУЗами и фирмами Европы, Азии и СНГ. В университете обучаются студенты из Китая, Туркменистана, Турции, Конго и других государств.

Структура университета

Учебно-научный институт информационных технологий 

 Кафедра Инженерии программного обеспечения
 Кафедра Инженерии программного обеспечения автоматизированных систем
 Кафедра Компьютерных наук
 Кафедра Компьютерной инженерии
 Кафедра Технологий цифрового развития
 Кафедра Искусственного интеллекта

Учебно-научный институт защиты информации

 Кафедра Информационной и кибернетической безопасности
 Кафедра Систем информационной и кибернетической защиты
 Кафедра Управления информационной и кибернетической безопасностью
 Кафедра Публичного управления и администрирования

Учебно-научный институт телекоммуникаций 

 Кафедра телекоммуникационных систем и сетей
 Кафедра Мобильных и видеоинформационных технологий
 Кафедра Системного анализа
 Кафедра Экономики

Учебно-научный институт менеджмента и предпринимательства 

 Кафедра Маркетинга
 Кафедра Менеджмента
 Кафедра Предпринимательства, торговли и биржевой деятельности
 Кафедра Документоведения и информационной деятельности

Ссылки 
 Официальный сайт ВУЗа
 Сайт студенческого совета
 Кабмин создаст новый ВУЗ — «ГУТ»
 Создан новый ВУЗ — 26 июня 2013 год
 ВУЗ/НИИ

Университеты Киева
Государственные высшие учебные заведения Украины